Позвоно́к () — составляющий элемент (кость) позвоночного столба.

Различные группы позвоночных животных имеют разное число позвонков в позвоночном столбе. В ряде групп — например, у птиц или млекопитающих — некоторые позвонки сливаются, создавая более прочные образования. У человека в норме позвоночный столб содержит 31 позвонок, включая 5 сросшихся в так называемый крестец; кроме того, от 3 до 5 позвонков, срастаясь, формируют копчиковую кость. Свободные позвонки между собой имеют прослойки хрящевой ткани — так называемые межпозвонковые диски.

Сходные по строению и функциям позвонки формируют различные отделы позвоночного столба: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой. Соответственно с названиями отделов, и сами позвонки именуются по названию отдела (например: первый грудной позвонок). Исключение составляют первые два шейных позвонка, имеющие собственные имена: атлант и эпистрофей. Наиболее постоянен по числу позвонков шейный отдел, который у большинства групп позвоночных включает 7 позвонков.

Позвонки бывают разной формы; они могут иметь и дополнительные отростки. У рыб, некоторых земноводных и пресмыкающихся форма сочленовных поверхностей позвонков двояковогнутая (амфицельная). У большинства земноводных и пресмыкающихся в связи с потребностью в подвижности тела позвонки становятся процельными, то есть вогнутыми спереди, сзади выпуклыми, или же опистоцельными — спереди выпуклыми, сзади вогнутыми; у птиц — гетероцельными, то есть седлообразными. У млекопитающих между позвонками расположены межпозвонковые хрящи, в связи с чем тела позвонков имеют плоско-вогнутую форму: платицельные позвонки.

Строение 
Независимо от принадлежности к какому-либо отделу позвоночного столба, все позвонки, за исключением первого и второго шейных, имеют общий план строения.

В позвонке различают тело и дугу. Тело позвонка () обращено вперёд и выполняет опорную функцию. Дуга позвонка () соединяется сзади с телом с помощью ножек дуг позвонка (). Между телом и дугой располагается позвоночное отверстие (). В совокупности все позвоночные отверстия образуют позвоночный канал (), где находится спинной мозг. От дуги позвонка отходят отростки: сзади в сагиттальной плоскости остистый отросток (), направо и налево от дуги — поперечные отростки (), вверх и вниз от дуги — верхние и нижний суставные отростки (). Основания суставных отростков ограничены верхними и нижними позвоночными вырезками (), которые при соединении соседних позвонков образуют межпозвоночные отверстия (). Через эти отверстия проходят кровеносные сосуды и спинномозговые нервы.

См. также 
 Позвоночник
 Позвоночник человека

Литература 
 
 

Позвоночник